«Детская помощь» — российский печатный орган общества попечения о неимущих и нуждающихся в защите детях в Москве (1885—1894)
 «Детская помощь» — российское общество, основанное по инициативе Надежды Стасовой (1894).

Примечания